Феномен:
 Фено́мен () — необычное явление, редкий факт, то, что трудно постичь.
 Феноме́н () — в раннем средневековье, рыцарь, единственно преданный одной женщине (см. классический пример — историю любви рыцаря Ланселота и королевы Джиневры в произведениях Артуровского цикла).

Медицина 
 Бомбейский феномен — вид неаллельного взаимодействия гена h с генами, отвечающими за синтез агглютиногенов группы крови системы AB0 на поверхности эритроцитов.
 Феномен Виноградова — концентрические отложения пороховой копоти в форме лучистого венца вокруг входного отверстия пули.
 Феномен Кёбнера — поражения кожи в виде длинных линий в острой фазе некоторых дерматозов.
 Феномен Пиаже — психологическое явление, наблюдаемое у детей дошкольного возраста.
 Феномен Утхоффа — клинический синдром, проявляющийся в ухудшении психических и неврологических симптомов рассеянного склероза.

Кино и телевидение 
 «Феномен» — телевизионное шоу с участием Ури Геллера.
 «Феномен» — итальянский фильм ужасов 1985 года.
 «Феномен» — американский фильм 1996 года с участием Джона Траволты.

См. также 
 Феноменология — направление философии XX века.